Кириле́нко — українське прізвище, що походить від імені Кирило

 Кириленко Анастасія — російсько-французька журналістка, постійний автор «Радіо Свобода».
 Кириленко Андрій Геннадійович — російський баскетболіст.
 Кириленко Андрій Миколайович — радянський льотчик-випробовувач, брав участь у першому випробуванні термоядерної бомби в СРСР.
 Кириленко Андрій Павлович — радянський партійний діяч.
 Кириленко Валентин Петрович (1931—2009) — український письменник-гуморист.
 Кириленко Варфоломій Гаврилович — український поет, перекладач.
 Кириленко В'ячеслав Анатолійович — український політик, народний депутат.
 Кириленко Денис Кузьмович — військовий та політичний діяч, автор «Кирданського літопису», сільський інтелектуал.
 Кириленко Євген Григорович ( 1948) — український дипломат. Надзвичайний і Повноважний Посол України в Єгипті.
 Кириленко Ігор Геннадійович — український музикант, композитор та саунд-продюсер.
 Йосип Кириленко — кошовий отаман Війська Запорозького.
 Кириленко Максим Борисович — капітан Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Кириленко Марія Юріївна — російська професійна тенісистка, олімпійська медалістка.
 Кириленко Михайло Григорович — художник-живописець, колишній викладач Хотинської художньої школи.
 Кіріленко Олег Валерійович — сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Кириленко Павло Веніамінович — Народний депутат України. Голова Одеської обласної організації Всеукраїнського об'єднання «Свобода».
 Кириленко Павло Олександрович ( 1986) — підполковник юстиції. Голова Донецької обласної державної адміністрації.

Кириленко Іван

Астероїд 
 281459 Кириленко

Українські прізвища
Прізвища на -енко